San Carlo (Chiusa Sclafani), een plaats in de Italiaanse gemeente Chiusa Sclafani
 San Carlo (San Vincenzo), een plaats in de Italiaanse gemeente San Vincenzo
 San Carlo (Sessa Aurunca), een plaats in de Italiaanse gemeente Sessa Aurunca
 San Carlo (Lavizzara), een plaats in de Zwitserse gemeente Lavizzara
 San Carlo Borromeo,  aartsbisschop van Milaan, een belangrijk kerkhervormer en een heilige in de Rooms-Katholieke Kerk
 Teatro San Carlo, het belangrijkste theater van de stad Napels

Zie ook 
San Carlos (doorverwijspagina)